Gamel est un patronyme porté notamment par :

 Ben Gamel (1992-) joueur de  baseball américain ;
 Mat Gamel (1985-), joueur de baseball américain ;
 Pierre Gamel (1889-1966), homme politique français.